Абдужаббаров — фамилия. Известные носители:
 Абдужаббаров, Абдухалил Абдухамидович (род.1975) — казахстанский исламский деятель.
 Абдужаббаров, Садык (1925—2004) — советский военный, Герой Советского Союза.